Les élections régionales de 1945 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1945
Salzbourg
Novembre 1945